Mythos, transcripción en caracteres latinos de la palabra griega μῦθος («cuento», «relato»). Así mismo, en inglés, el cuerpo constituyente de elementos de una historia, mitología, mitos y/o fantasías que se componen de personajes, eventos, ambientes, todos alimentados por sus interrelaciones.

También puede referirse a:

 Mythos, una marca de cerveza destinada a ser vendida en Grecia. Pertenece al grupo británico de braserías Scottish & Newcastle;
 Mythos, un juego de cartas coleccionables publicado por la editorial estadounidense Chaosium y versado en los llamados «mitos de Cthulhu»;
 Mythos, un videojuego de rol en línea desarrollado por Flagship Studios;
 Mythos Games, una empresa editora de videojuegos hoy en día desaparecida;
 Mythos, un proyecto de música new age iniciado en 1996 por Bob D'Eith y Paul Schmidt;
 Mythos et Logos: Heaven's Symphony , el primer álbum de la banda canadiense L'Olimpe;
 Ferrari Mythos, un modelo de automóvil;
 Mythos Rommel, un documental sobre el militar alemán Erwin Rommel, emitido por el canal Arte el 1 de agosto de 2007;
 Grupo Mythos, la empresa impulsora de iMythos.net, la Red Social para combinar trabajo, carrera y vida personal; y de Mythos360.com, el primer y mayor Mercado Social Integrado del mundo;
 Mythos Glass Art, Taller de artesanías de Quito, Ecuador, que trabaja con la técnica de vitrofusión (conocida como fuse glass en inglés) y se dedicada hacer productos para el turismo internacional.